Граф Александр Стадницкий (; 27 февраля 1806, Тшциница — 19 декабря 1861, Львов) — польский юрист и историк, депутат Галицких Станов.

Биография 
Представитель польского дворянского рода Стадницих герба «Шренява без креста». Второй сын графа Антония Вацлава Стадницкого (1771—1836), владельца Жмигруда, и графини Жозефы Стадницкой (урожденной княжны Яблоновской) (1780—1861). У него было три брата — историк Казимир, Владислав (1810—1882) и Зигмунд (умер в детстве). Сам Александр никогда не был женат и не имел детей.

В 1826 году Александр Стадницкий окончил юридический факультет Венского университета. С 1838 года он был секретарем краевой губернии во Львове. Он был одним из магнатов, участников сейма Галицких Станов с 1827 по 1839 год. Он закончил свою государственную службу в 1841 году и переехал в Тшциницу. В 1843 году он снова появился в сейме Галицких Станов и был автором проекта по предоставлению земли крестьянам. Позже в журналистских работах он также выступал за отмену крепостного права.

С 1848 года Александр Стадницкий публиковал свои научные работы, посвященные, в частности, сельское поселение по валашскому праву, история городов бывшего Русского воеводства и уставы Казимира Великого.

Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Источники 
 Jerzy Malec: Stadnicki Aleksander. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 41: Stachoń Roman — Stahr Jan. Warszawa — Kraków: Polska Akademia Nauk — Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, 2002, s. 368—369. ISBN 83-88909-02-9.

Стадницкие
Похороненные на Лычаковском кладбище
Историки Польши
Юристы Польши